Essex North ou North Essex ( Essex-Nord) est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

La partie nord du comté d'Essex dans l'est de l'Angleterre
 Essex North, ancienne circonscription électorale britannique de 1997 à 2010
 Essex North and Suffolk South, ancienne circonscription européenne du Royaume-Uni de 1994 à 1999

Essex North, ancienne circonscription électorale canadienne en Ontario de 1882 à 1925

Homonymie de toponyme